igbo nyelv
 igbo nép